Хунань:

 Хунань — провинция на юго-востоке Китая.
 Хунань Биллоуз — китайский футбольный клуб из провинции Хунань, город Чанша.
  () — китайская государственная медиакорпорация, также известная как HBS (Hunan Broadcasting System), ранее известная как GBS. HBS — вторая крупнейшая в КНР после CCTV. Ей принадлежат телеканалы «Хунань» (Hunan TV), «Манго» (Mango TV),  «Цинхай» (Qinghai TV) и другие, а также радиостанции и онлайн-ресурсы.